Tern steht für

 Tern, einen Fluss in der Ukraine
 Tern (Severn), linker Zufluss des Severn westlich von Telford, England
 eine Schriftart, siehe Tern (Schriftart) 
 einen Fluss (auch Tearne) in Shropshire, England
 Tern (Unternehmen), ein Hersteller von Falträdern aus Taiwan
 USS Tern, Marineschiffe der US Navy 
 Miller Tern, ein Segelflugzeug
 Alan Tern (* 1976), Schauspieler aus Singapur
 Jürgen Tern (1909–1975), Journalist und Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von 1960 bis 1970

TERN steht für
 das Trans-European road network
 das TERN Project des Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) der USA

Sonstiges:
 Tern Cove, Bucht von Signy Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Tern Island, Insel vor der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Tern Island (Hawaii), Insel der Nordwestlichen Hawaii-Inseln
 Tern-Nunatak, Nunatak auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Thern

Abkürzung